Yosemite bezeichnet

 Ahwahnee, Stamm der nördlichen Paiute-Indianer (in der Sprache der Nachbarstämme) 
 Yosemite-Nationalpark, Schutzgebiet in der Sierra Nevada in Kalifornien, Vereinigte Staaten
 OS X Yosemite, Name des Betriebssystems Mac OS X Version 10.10 von Apple
 einen Namen für mehrere Schiffe, siehe Liste von Schiffen mit dem Namen Yosemite